Чемпионат Европы по самбо 2020 года первоначально планировалось провести 21-25 мая в Екатеринбурге (Россия). Решение об этом было принято в мае 2019 года на конгрессе Европейской федерации самбо. Но из-за эпидемии коронавируса Исполком Европейской федерации самбо перенёс начало чемпионата на 17-21 сентября.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Спорт в России в 2020 году
Чемпионаты Европы в 2020 году
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по самбо в России
Международные спортивные соревнования в Екатеринбурге
Май 2020 года
2020 год в самбо
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
2020 год в Свердловской области